In 1971 werd de 34ste editie van de Sovjet Top Liga gespeeld voor voetbalclubs uit Sovjet-Unie, het was de eerste keer dat de competitie onder deze naam gespeeld werd. De competitie werd gespeeld van 8 april tot 15 november. Dinamo Kiev werd kampioen.

Eindstand 

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn. De huidige vlaggen worden gebruikt en niet de historische omdat deze veel bekender zijn.

Topschutters

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Sovjet Top Liga
Competitievoetbal 1970/71